Río Blanco – miasto w Nikaragui
 Río Blanco – miasto w Meksyku
 Río Blanco – miasto w Gwatemali